Sant'Aponal – a Venezia viene utilizzato per indicare sant'Apollinare di Ravenna

Architettura 
 Chiesa di Sant'Aponal – chiesa nel sestiere di San Polo
 Palazzo Donà a Sant'Aponal – edificio storico nel sestiere di San Polo

Geografia 
 Rio di Sant'Aponal – canale veneziano nel sestiere di San Polo